Kenesei István (?– ), az MSZMP budapesti pártbizottságának (BPB) külügyi munkatársa, a XX. kerületi Tanács elnöke
Kenesei István (?–1977) honvéd alezredes
Kenesei István (1947– ) nyelvész
Kenesei István (?– ) fordító